Slovo Triton má více významů:

 Triton (mytologie) – řecký bůh
 Triton (měsíc) – měsíc planety Neptun
 nakladatelství Triton
 triton (částice) – jádro tritia
 Triton X-100 – neionogenní tenzid
 Triton – software pro vyhodnocování dat z databáze Salamander – vytvořený pro potřeby monitoringu kvality povrchových vod a sedimentů u ZVHS – nyní u Povodí Moravy a ve Státním archivu

Související články 
 tritón – hudební interval obsahující tři celé tóny